Kartusch kan syfta på

 Kartusch – ett ornament
 Kartusch (egyptologi) – i hieroglyfer en oval med en linje i kortändan
 Kartuschlåda – en låda av metall alternativt styvt läder ursprungligen avsedd för ammunition